Rihour peut faire référence à :
 la place Rihour, une place de Lille ;
 le palais Rihour, château de Lille ;
 Rihour, station du métro de Lille.
 L'îlot Rihour territoire de Lille où s'est construit le Palais Rihour